Азербејџан је геополитички појам и топоним који може да се односи на: 

Северни Азербејџан
 Азербејџан (званично Азербејџанска Република), држава у Евроазији
 Азербејџанска ССР, једна од република које су сачињавале Совјетски Савез (1936—1991)
 Демократска Република Азербејџан, бивша држава (1918—1920)

Јужни Азербејџан
 Ирански Азербејџан, етничко-језичка регија у северозападном подручја Ирана
 Источни Азербејџан, покрајина на северозападу Ирана
 Западни Азербејџан, покрајина на северозападу Ирана 
 Аутономна Република Азербејџан, бивша совјетска држава на простору садашњег Ирана (1945—1946)
 Народна Република Азербејџан, исто што и Аутономна Република Азербејџан